Lo Molí és un paratge de camps de conreu de secà del municipi de Castell de Mur, al Pallars Jussà, a l'antic terme de Guàrdia de Tremp, en terres de la vila de Guàrdia de Noguera.

Està situat a llevant de la vila, al nord de los Esclots, a llevant del Tros del Safareig i de la Bancalada de Manel.

Molí